Университет искусств — группа университетов, специализирующихся в области живописи, музыки и танца.

 Университет искусств (Белград) — университет в Белграде, в Сербии.
 Университет искусств Мусасино — художественный университет в городе Кодайра, в префектуре Токио.
 Университет искусств Тама — художественный университет в районе Сэтагая, в Токио.
 Университет искусств (Хельсинки) — университет в городе Хельсинки, в Финляндии.
 Университет искусств (Харьков) — университет в Харькове, на Украине.
 Лондонский университет искусств — университет в Лондоне.